Волькс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Северный Маноск. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04245.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2887 человек.

Климат 
Климат средиземноморский, лето жаркое и сухое, зимой прохладно, часто бывают заморозки.

Экономика 
В 2007 году среди 1815 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1283 были экономически активными, 532 — неактивными (показатель активности — 70,7 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 1283 активных работали 1167 человек (632 мужчины и 535 женщин), безработных было 116 (50 мужчин и 66 женщин). Среди 532 неактивных 139 человек были учениками или студентами, 225 — пенсионерами, 168 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок (XII—XIII века)
 Замок Сен-Клеман (XVII век)
 Старые печи для обжига извести, были восстановлены в 1980 году
 Приходская церковь Сен-Виктуар (1648 год)

Города-побратимы 
  Шатель-Сен-Дени (Швейцария) с 1967 года

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки